Stapff ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Moritz Stapff (1836–1895), deutscher Geologe
 Helmuth Stapff (1901–1978), deutscher Heimatsänger und Herausgeber
 Ilse-Sibylle Stapff (1911–2007), Chronistin der Stadt Weimar

Siehe auch:
 Stapf